Weinhold può riferirsi a:

 Ashley Weinhold, tennista statunitense
 Karl Weinhold, linguista, germanista e medievista tedesco
 Jutta Weinhold, cantante tedesca
 Rudolf Weinhold, politico tedesco
 Johann Georg Weinhold, pittore tedesco
 Izabela Weinhold, giocatrice di bridge
 Steffen Weinhold, pallamanista tedesco
 August Weinhold, politico tedesco